Avola – comune italiano del libero consorzio comunale di Siracusa
 Flaminia Avola – pallanuotista italiana
 Giorgio Avola – schermidore italiano